Onkel Otto steht für:
 Onkel Otto (hr), das Maskottchen des Hessischen Rundfunks
 Onkel Otto (Schiff), das Frachtschiff der Insel Langeoog